Nicola Cabibbo, physicien italien
 Joseph Cabibbo, catcheur américain
 (31431) Cabibbo, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes